Joe Davis (snookerspeler), een Britse snookerspeler (1901-1978)
 Joe Davis (darter), een Britse darter 
 Joe Davis (muziekuitgever), een Amerikaanse manager van musici en platenbaas (1896-1978)